Brezovci je ime več naselij v Sloveniji:

 Brezovci, občina Dornava
 Brezovci, občina Murska Sobota
 Brezovci, občina Puconci

Naselja v Sloveniji